Bundesplatz (Bern), een plein in de Zwitserse hoofdstad Bern
Bundesplatz (Berlijn), een plein in de Duitse hoofdstad Berlijn
station Bundesplatz, een metro- en S-Bahnstation aan het gelijknamige Berlijnse plein